

Osoby 
 Antoni Łukasiewicz – podpułkownik Wojska Polskiego, oficer naukowo-oświatowy, ofiara zbrodni katyńskiej
 Antoni Łukasiewicz – piłkarz, reprezentant Polski
 Ignacy Łukasiewicz – chemik i farmaceuta
 Jacek Łukasiewicz – krytyk literacki
 Jan Łukasiewicz – architekt zamieszkały w Urugwaju
 Jan Łukasiewicz – logik, matematyk i filozof, rektor Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1922–1923 i 1931–1932
 Jan Łukasiewicz – pilot wojskowy
 Jan Łukasiewicz – prawnik
 Jerzy Józef Łukasiewicz – założyciel Fundacji „Żyć z chorobą Parkinsona"
 Juliusz Łukasiewicz – dyplomata
 Juliusz Łukasiewicz – specjalista od aerodynamiki
 Mariusz Łukasiewicz – biznesmen
 Milena Łukasiewicz – dyplomatka
 Piotr Łukasiewicz – socjolog
 Piotr Łukasiewicz – pułkownik, ambasador Polski w Afganistanie
 Stanisław Franciszek Łukasiewicz – architekt
 Sławomir Łukasiewicz – historyk
 Stanisław Łukasiewicz – profesor mechaniki

Instytucje 
 Sieć Badawcza Łukasiewicz